Янтарний — смт у Калініградській області
 Янтарний — селище у Ростовській області, Аксайському районі